Ahuacatitlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ahuacatitlán, Tlalixtaquilla de Maldonado, Guerrero, 
 Ahuacatitlán, Atlixtac, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar